Il singolare  dell'Ethias Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Adrian Mannarino era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Michał Przysiężny.

Andreas Seppi ha battuto in finale Julien Benneteau 2–6, 6–3, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Xavier Malisse (secondo turno)
 Andreas Seppi (campione)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Adrian Mannarino (primo turno)

  Julien Benneteau (finale)
  Olivier Rochus (primo turno)
  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Steve Darcis (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ethias Trophy 2011